Bassarewan ist der Name von

 Hamis Bassarewan († 1979 verschwunden), Unabhängigkeitsaktivist und Politiker aus Osttimor
 Aicha Bassarewan, Politikerin aus Osttimor